Namaqua bezeichnet:

 Distrikt Namakwa der Region Nordkap in Südafrika
 den Asteroiden (1327) Namaqua

Siehe auch:

 Namaqualand